Nørre Søby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørre Søby (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Søby Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Nørre Søby (Skive Kommune) – en bebyggelse syd for Højslev Stationsby i Kobberup Sogn, Skive Kommune

 Nørre Søby Mark – område beliggende ca. 12 km syd for Odense.